El término químico clorohexano se puede referir a cualquiera de estos tres compuestos orgánicos que contienen seis átomos de carbono y un átomo de cloro:

 1-clorohexano
 2-clorohexano
 3-clorohexano